

Бекі — село, Єльський район, Гомельська область

Бекі — село, Мангістауський район, Мангістауська область

 Джино Бекі (*1913 — †1993) — італійський баритон